«Ночной мотоциклист» — советский детективный фильм, снятый в 1972 году режиссёром Юлием Слупским по одноимённой повести Виктора Смирнова.

Сюжет 
В маленьком украинском городке Рогатине (в повести в сибирском городе Колодине) совершено убийство инженера Асеева (в повести Осеева). Орудие убийства — нож, принадлежавший местному охотнику Шабашникову. Первоначальное подозрение падает на него.

Очень скоро молодой оперуполномоченный лейтенант Павел Старина, вернувшийся в свой родной Рогатин после армейской службы в авиации, начинает подозревать, что нож и сапоги, использованные при совершении убийства, у Шабашникова похищены специально для создания ложного следа. В день убийства в доме у Шабашникова побывали пятеро; убийцу следует искать среди них. При этом у одного из пятерых, начальника почты Фесенко — алиби, а у другого, тренера секции мотокросса Жаркова, недавно пропал мотоцикл. Лейтенанту Старине при производстве дознания приходится вспомнить своё юношеское увлечение мотокроссом. В результате дознания разоблачён военный преступник, служивший гитлеровцам и скрывшийся после войны от возмездия.

В ролях 
 Николай Олялин — лейтенант Павел Старина
 Николай Гринько — капитан Комаровский
 Константин Степанков — Резник
 Маргарита Кошелева — Лена Самарина
 Олег Жаков — Шабашников
 Александр Мовчан — Жарков
 Степан Крылов — Фесенко
 Станислав Станкевич — Майор Помилуйко
  — Боровик
 Анатолий Барчук — Следователь прокуратуры Дудицкий

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: — Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
 Режиссёр-постановщик — Юлий Слупский
 Оператор-постановщик — Николай Журавлёв
 Композитор — Геннадий Гладков
 Текст песен — Михаил Пляцковский

Ссылки 
  повесть «Ночной мотоциклист» на сайте [http://allbooks.com.ua «ВсеКниги». 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Экранизации произведений Виктора Смирнова